Бегунац се може односити на:

Бегунац, југословенски филм из 1973
Бегунац (филм из 1993), амерички филм из 1993
Бегунац (серија), турска серија
Бегунац (филм из 2001), индијски филм из 2001